Tenisový turnaj WTA Brisbane International 2011 se konal ve dnech 2.–9. ledna v australském Brisbane venku na kurtech s tvrdým povrchem. Turnaj patřil do kategorie WTA International Tournaments a byl součástí WTA Tour 2011. Odměny činily 220 000 USD.

Dvouhra

Nasazení hráček 
  Samantha Stosurová (2. kolo)
  Šachar Pe'erová (2. kolo)
  Naděžda Petrovová (1. kolo)
  Marion Bartoliová (semifinále)
  Anastasija Pavljučenkovová (semifinále)
  Flavia Pennettaová (odstoupila) 
  Alisa Klejbanovová (1. kolo)
  Alexandra Dulgheruová (1. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=1
| RD1-team01= S Stosur
| RD1-score01-1=7
| RD1-score01-2=6
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02=Q
| RD1-team02= L Hradecká
| RD1-score02-1=61
| RD1-score02-2=1
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= J Groth
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=7
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= A Parra Santonja
| RD1-score04-1=2
| RD1-score04-2=5
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=WC
| RD1-team05= J Dokić
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06=Q
| RD1-team06= A Pivovarova
| RD1-score06-1=4
| RD1-score06-2=3
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07= A Petkovic
| RD1-score07-1=6
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= A Dulgheru
| RD1-score08-1=3
| RD1-score08-2=0
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=4
| RD1-team09= M Bartoli
| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10=Q
| RD1-team10= V King
| RD1-score10-1=1
| RD1-score10-2=2
| RD1-score10-3= 

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= P Hercog
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=5
| RD1-score11-3= 
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= I Benešová
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=7
| RD1-score12-3= 

| RD1-seed13= 
| RD1-team13={{nowrap| B Záhlavová-Strýcová}}
| RD1-score13-1=7
| RD1-score13-2=6
| RD1-score13-3= 
| RD1-seed14=Q
| RD1-team14= A Tatishvili
| RD1-score14-1=5
| RD1-score14-2=2
| RD1-score14-3= 

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= S Peers
| RD1-score15-1=3
| RD1-score15-2=6
| RD1-score15-3=6
| RD1-seed16=7
| RD1-team16= A Klejbanova
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=4
| RD1-score16-3=3

| RD2-seed01=1
| RD2-team01= S Stosur
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=4
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= J Groth
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=6
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=WC
| RD2-team03= J Dokić
| RD2-score03-1=0
| RD2-score03-2=1
| RD2-score03-3= 
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= A Petkovic
| RD2-score04-1=6
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3= 

| RD2-seed05=4
| RD2-team05= M Bartoli
| RD2-score05-1=6
| RD2-score05-2=3
| RD2-score05-3=6
| RD2-seed06= 
| RD2-team06= I Benešová
| RD2-score06-1=1
| RD2-score06-2=6
| RD2-score06-3=0

| RD2-seed07= 
| RD2-team07=
| RD2-score07-1=6
| RD2-score07-2=6
| RD2-score07-3= 
| RD2-seed08=WC
| RD2-team08= S Peers
| RD2-score08-1=4
| RD2-score08-2=1
| RD2-score08-3= 

| RD3-seed01= 
| RD3-team01= J Groth
| RD3-score01-1=3
| RD3-score01-2=4
| RD3-score01-3= 
| RD3-seed02= 
| RD3-team02= A Petkovic
| RD3-score02-1=6
| RD3-score02-2=6
| RD3-score02-3= 

| RD3-seed03=4
| RD3-team03= M Bartoli
| RD3-score03-1=6
| RD3-score03-2=6
| RD3-score03-3= 
| RD3-seed04= 
| RD3-team04=
| RD3-score04-1=2
| RD3-score04-2=1
| RD3-score04-3= 

| RD4-seed01=
| RD4-team01= A Petkovic
| RD4-score01-1=6
| RD4-score01-2=6
| RD4-score01-3= 
| RD4-seed02=4
| RD4-team02= M Bartoli
| RD4-score02-1=4
| RD4-score02-2=2
| RD4-score02-3= 
}}

 Dolní polovina 
{{Pavouk 16-3
| RD1=První kolo
| RD2=Druhé kolo
| RD3=Čtvrtfinále
| RD4=Semifinále

| RD1-seed01=LL
| RD1-team01= C McHale
| RD1-score01-1=2
| RD1-score01-2=62
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= R Vinci
| RD1-score02-1=6
| RD1-score02-2=7
| RD1-score02-3= 

| RD1-seed03= 
| RD1-team03= S Errani
| RD1-score03-1=3
| RD1-score03-2=0
| RD1-score03-3= 
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= D Cibulková
| RD1-score04-1=6
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3= 

| RD1-seed05=LL
| RD1-team05= K Pervak
| RD1-score05-1=6
| RD1-score05-2=6
| RD1-score05-3= 
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= A Čakvetadze
| RD1-score06-1=2
| RD1-score06-2=2
| RD1-score06-3= 

| RD1-seed07= 
| RD1-team07=  P Kvitová
| RD1-score07-1=7
| RD1-score07-2=6
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=3
| RD1-team08= N Petrova
| RD1-score08-1=63
| RD1-score08-2=3
| RD1-score08-3= 

| RD1-seed09=5
| RD1-team09=| RD1-score09-1=6
| RD1-score09-2=65
| RD1-score09-3=6
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= A Kudrjavceva
| RD1-score10-1=2
| RD1-score10-2=7
| RD1-score10-3=3

| RD1-seed11= 
| RD1-team11= B Jovanovski
| RD1-score11-1=2
| RD1-score11-2=6
| RD1-score11-3=6
| RD1-seed12= 
| RD1-team12= A Rodionova
| RD1-score12-1=6
| RD1-score12-2=2
| RD1-score12-3=3

| RD1-seed13= 
| RD1-team13= L Šafářová
| RD1-score13-1=6
| RD1-score13-2=3
| RD1-score13-3=6
| RD1-seed14= 
| RD1-team14= A Amanmuradova
| RD1-score14-1=3
| RD1-score14-2=6
| RD1-score14-3=2

| RD1-seed15=WC
| RD1-team15= S Ferguson
| RD1-score15-1=4
| RD1-score15-2=2
| RD1-score15-3= 
| RD1-seed16=2
| RD1-team16= Šachar Pe'erová
| RD1-score16-1=6
| RD1-score16-2=6
| RD1-score16-3= 

| RD2-seed01= 
| RD2-team01= R Vinci
| RD2-score01-1=2
| RD2-score01-2=5
| RD2-score01-3= 
| RD2-seed02= 
| RD2-team02= D Cibulková
| RD2-score02-1=6
| RD2-score02-2=7
| RD2-score02-3= 

| RD2-seed03=LL
| RD2-team03= X Pervak
| RD2-score03-1=6
| RD2-score03-2=4
| RD2-score03-3=2
| RD2-seed04= 
| RD2-team04= P Kvitová
| RD2-score04-1=1
| RD2-score04-2=6
| RD2-score04-3=6

| RD2-seed05=5
| RD2-team05=

Čtyřhra

Nasazení hráček 
  Cara Blacková /  Anastasia Rodionovová (semifinále)
  Monica Niculescuová /  Yan Zi (semifinále)
  Olga Govorcovová /  Alla Kudrjavcevová (1. kolo)
  Sara Erraniová /  Roberta Vinciová (čtvrtfinále)

Pavouk

Reference 

 Pavouk dvouhry
 Kvalifikace dvouhry
 Pavouk čtyřhry

Brisbane International
WTA Tour 2011
Tenis v Austrálii v roce 2011